Crisantemo hace referencia a varios artículos:

Botánica
Nombre común del género botánico Chrysanthemum;
Nombre común de la planta Chrysanthemum coronarium;
Nombre común de la planta Leucanthemum vulgare;
Nombre común de la planta Conyza canadensis;
Nombre común de la planta Lathyrus latifolius;

Además
Trono del Crisantemo, término común que se le da al trono Imperial del Japón;
Crisantemo (canción), de Luis Alberto Spinetta.